Die Croatian Bol Ladies Open 2001 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Bol. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 30. April bis zum 6. Mai 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Bol